If Stockholm Open 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu If Stockholm Open rozgrywany w dniach 10–16 października 2005 roku w Sztokholmie na kortach twardych w hali o puli nagród 680 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2005 w tenisie ziemnym
2005
2005 w Szwecji